Joan Estruch puede referirse a:
 Joan Estruch i Gibert, sociólogo y traductor español.
 Joan Estruch Tobella, historiador español.
 Joan Laporta Estruch, abogado español y expresidente del FC Barcelona.
 Guitarras Juan Estruch, marca de guitarras de Barcelona, España.